Duyck est un nom de famille flamand, variante de  qui signifie « digue ». En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Patronyme 

 Alexandre Duyck (né en 1969), journaliste et écrivain français ;
 Ann-Sophie Duyck (née en 1987), coureuse cycliste belge ;
 Anthonie Duyck (mort en 1629), grand-pensionnaire de Hollande de 1621 à 1629 ;
 Édouard Duyck (1856–1897), peintre et affichiste belge.

Autre 
 La Brasserie Duyck est une brasserie familiale française située à Jenlain dans le département du Nord.

Notes et références 

Patronyme flamand